Nádraží Čakovice může být:

 Praha-Čakovice (nádraží) – železniční nádraží
 Nádraží Čakovice (stanice metra) – zamýšlená stanice na lince C nebo lince O pražského metra